Church of the Holy Innocents ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Church of the Holy Innocents (New Jersey), NRHP-Nr. 77000871
 Church of the Holy Innocents (Albany, New York), NRHP-Nr. 78001836
 Church of the Holy Innocents (Kings County, New York), NRHP-Nr. 05000617